Troncoso ist der Familienname folgender Personen:

 Bienvenido Troncoso (1909–1961), dominikanischer Sänger, Gitarrist und Komponist
 Carlos Morales Troncoso (1940–2014), dominikanischer Politiker
 Enrique Troncoso Troncoso (1937–2018), chilenischer Geistlicher und Bischof von Melipilla
 José Fernández Troncoso (1912–2001), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Manuel Troncoso (1927–2012), dominikanischer Komponist
 Manuel de Jesus Troncoso de la Concha (1878–1955), dominikanischer Schriftsteller, Politiker und Präsident der Dominikanischen Republik
 Maximiliano Jara Troncoso (1886–1965), chilenischer Dichter, siehe Max Jara
 Ramón Troncoso (Ramón José Troncoso; * 1983), dominikanischer Baseball-Spieler